Уи́лкокс () — фамилия английского происхождения и топоним.

Фамилия

А—Г 
  (1808—1869) — американский учитель-миссионер на Гавайях.
  (1844—1919) — гавайский предприниматель и политик.
  (род. 1990; более известен как Си Джей Уилкокс) — американский баскетболист.
 Уилкокс, Брюс (род. 1951) — программист в области искусственного интеллекта.
 Уилкокс, Герберт (1890—1977) — британский кинопродюсер и кинорежиссёр.

Д—И 
  (род. 1942) — американский .
 Уилкокс, Джастин (род. 1979) — американский боец смешанного стиля.
  (род. 1991; более известен как Джей Джей Уилкокс) — американский .
 Уилкокс, Джейсон (род. 1971) — английский футболист и футбольный менеджер.
  (1925—1990; более известна как Конфетка Джонс) — американская модель, писательница и радиоведущая.
 Уилкокс, Джон Уолтер (1882—1942) — американский контр-адмирал.
  (1839—1933) — гавайский предприниматель и политик.
  (род. 1949) — канадский рок-музыкант.
  (род. 1958) — американский фолк-музыкант.

К—Т 
 Уилкокс, Кадмус (1824—1890) — американский генерал, участник Гражданской войны на стороне армии Юга.
 Уилкокс, Коллин (1935—2009) — американская актриса театра, кино и телевидения.
  (1924—1996) — американский писатель.
 Уилкокс, Крис (род. 1982) — американский баскетболист.
  (род. 1969) — американский музыкант (барабаны, гитара), певица, феминистка.
  (род. 1947) — американский актёр кино и телевидения.
 Уилкокс, Лиза (род. 1964) — американская актриса кино и телевидения, дизайнер.
 Уилкокс, Орландо (1823—1907) — американский генерал, участник Гражданской войны на стороне армии Севера.
  (род. 1949) — английская актриса кино и телевидения.
  (род. 1964) — английский футболист и футбольный менеджер.
 Уилкокс, Роберт Уильям (1855—1903) — гавайский военный, политик и заговорщик.
 Уилкокс, Том (1879—1963) — английский футболист, вратарь.

У—Я 
 Уилкокс, Уолтер Фрэнсис (1861—1964) — американский экономист.
  (1907—1964) — американский кинорежиссёр.
 Уилкокс, Фрэнк (1907—1974) — американский актёр театра, кино и телевидения.
  (1832—1891) — американский землевладелец, основатель района Голливуд.
  (1889—1923) — американский автогонщик.
  (1907—1968) — американский джаз-пианист и аранжировщик.
 Уилкокс, Элла (1850—1919) — американская поэтесса.

Топонимы 
США
  — тауншип в Мичигане.
  — деревня в Небраске.
  — поселение в Пенсильвании.
 

Прочие страны
  — деревня в Канаде.

См. также 
  — американская энергетическая компания
 Уилкок
 Уиллкок
 Уиллкокс
 Уилкоксон